Hédon peut désigner :
 Claire Hédon (1962-), journaliste française ;
 Emmanuel Hédon (1863-1933),  médecin et physiologiste français.

Toponyme 
 Hedon, ville d'Angleterre.